Stanger ist der Familienname folgender Personen: 

 Alois Stanger (1836–1870), deutscher Medailleur 
 Friedrich Stanger (1855–1934), deutscher Prediger und Heiler
 Heinrich Stanger (1854–??), deutscher Gerber, siehe Stangerbad 
 Tony Stanger (* 1968), schottischer Rugby-Union-Spieler

Stanger steht für:

 Stanger, früherer Name von KwaDukuza, Stadt in der Provinz KwaZulu-Natal, Südafrika